Kling Klang kan syfta på:

Kling och Klang – poliser i Pippi Långstrump
Kling Klang Studio – den tyska musikgruppen Kraftwerks musikstudio